La Grolla d'oro est l'une des plus anciennes distinctions du cinéma italien.

Historique 
Le prix a été fondé en 1953 et a été attribué jusqu'en 1981. Après quelques années d'interruption, il a été relancé en 1989 par le journaliste Maurizio Costanzo et surtout par la critique de cinéma Felice Laudadio (1990-2001).

Nom 
Son nom, littéralement « Grolle d'or », fait référence à une coupe à boire traditionnelle de Savoie et de la Vallée d'Aoste. Les cérémonies ont lieu à Saint-Vincent.

Prix 
  (Grolla d'oro al miglior regista)
  (Grolla d'oro alla miglior attrice)
  (Grolla d'oro al miglior attore)
  (Grolla d'oro alla miglior attrice esordiente)
  (Grolla d'oro al miglior attore esordiente)
 Grolla d'oro du meilleur producteur (Grolla d'oro al miglior produttore)
  (Grolla d'oro al miglior regista esordiente)
 Grolla d'oro du meilleur scénario (Grolla d'oro alla miglior sceneggiatura)
 Grolla d'oro de la meilleure photographie (Grolla d'oro alla miglior fotografia)
 Grolla d'oro de la meilleure musique (Grolla d'oro alla miglior musica)
 Grolla d'oro d'honneur (Grolla d'oro alla carriera)

Références 

Culture dans la Vallée d'Aoste
Festival de cinéma en Italie
Récompense de cinéma en Italie